TAKI 183 (Таки 183) — один из основоположников субкультуры граффити в Нью-Йорке и современных граффити в целом. Он работал курьером, и во время своих перемещений по городу писал свой никнейм на стенах и других поверхностях (например, в метро). Его тег состоял из его настоящего имени Таки (диминутив греческого имени Деметриус) и номера улицы, на которой он проживал — 183rd Street.

21 июля 1971 года в газете Нью-Йорк Таймс появилась статья «Taki 183» Spawns Pen Pals., после прочтения которой сотни тинейджеров начали писать свои имена по всему Нью-Йорку. Хотя Таки 183 был первым прославленным райтером, он признался, что некий Julio 204 начал ставить свои теги раньше него. Но Julio не писал нигде кроме своего района, поэтому не получил такой популярности как Таки.

Примечания

Литература 
 
 «The Faith of Graffiti», Mervyn Kurlansky, Jon Naar, Norman Mailer. Praeger Publishers, 1974. ISBN 0275716104
 «Style: Writing from the Underground. (R)evolutions of Aerosol Linguistics», Stampa Alternativa in Association with IGTimes. ISBN 88-7226-318-2.
 «Freight Train Graffiti», Roger Gastman, Ian Sattler, Darin Rowland. Harry N Abrams Inc, 2006. ISBN 9780810992498
 «The Birth of Graffiti», Jon Naar. Prestel, 2007. ISBN 978-3-7913-3796-8

Ссылки 
 Сайт, посвящённый Таки 183 .
 Taki 183 Spawns Pen Pals // New York Times .
 TAKI 183 Launches! .
 Joel Siegel. When TAKI Ruled Magik Kingdom // Daily News, april 9, 1989 .

Граффитисты